Opole peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Voïvodie d'Opole, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998
 Voïvodie d'Opole, une ancienne voïvodie à partir de 1999
Opole est une ville dans le sud-ouest de la Pologne.
Opole Lubelskie est une ville dans l'est de la Pologne.
mais aussi
Opole est un village dans la voïvodie de Łódź.
Opole est un village dans la voïvodie de Lublin.
Opole est un village dans la voïvodie de Mazovie.

Homonymie de toponyme